Сан Мигел ел Педрегал има више значења:

 Сан Мигел ел Педрегал (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел ел Педрегал (Епатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику